«Thriller 25» — двадцять п'ята компіляція американського виконавця Майкла Джексона. Випущено 8 лютого 2008 року лейблами Epic і Legacy Recordings.

Списки композицій 

Альбоми Майкла Джексона